Белокриницкий поселковый совет () — входит в состав
Великоалександровского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр поселкового совета находится в 
пгт Белая Криница
.

История 
 1915 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 пгт Белая Криница 
 с. Белоусово 
 с. Первомайское 
 пгт Карьерное

Примечания